Никола́й Васильевич Ма́слов:
 Маслов, Николай Васильевич (1902—1944) — Герой Советского Союза.
 Маслов, Николай Васильевич (1880—1942) — юрист, политик УНР и Польской Республики.